Preusmjeri Nacrt:Operacija Marita